Alagón  o Alagó , municipi d'Aragó a la comarca de la Ribera Alta de l'Ebre (província de Saragossa) 
 Riu Alagón, afluent del Tajo.
 Comarca o Vegas del Alagón, comarca d'Extremadura situada a la zona nord de la província de Càceres
 Alagón del Río, municipi a la província de Càceres
 Senyoria d'Alagón, jurisdicció feudal aragonesa creada el 1119 i dominada pel llinatge homònim
 Alagón (llinatge), llinatge del Regne d'Aragó